Le terme Palmarolle peut se référer à:

Toponymes
Palmarolle, une municipalité située dans la MRC d'Abitibi-Ouest en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.
Rivière Palmarolle, un affluent de la rivière Dagenais, coulant dans Duparquet (Québec), de Sainte-Germaine-Boulé, dans la MRC d’Abitibi-Ouest), en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.
Palmarolle (canton), un canton de la municipalité de Palmarolle (Abitibi-Ouest), dans la MRC d'Abitibi-Ouest en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.
Baie Palmarolle, une baie du lac Abitibi, située dans la municipalité de Palmarolle (Abitibi-Ouest), dans la MRC d'Abitibi-Ouest en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.